Ри́йдаку () — деревня в волости Мярьямаа уезда Рапламаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Райккюла.

География 
Расположена в 14 километрах к юго-западу от уездного центра — города Рапла — и в 8 километрах к северо-востоку от волостного центра — посёлка Мярьямаа. Высота над уровнем моря — 44 метра.

Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 78422.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 28 человек, 24 их них (85,7 %) — эстонцы.

По данным переписи населения 2021 года, число жителей деревни составило 25 человек, из них 23 (92,0 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Рийдаку по данным переписей населения:

История 
Деревня впервые упоминается в 1765 году (Ridaka). Ранее она была частью мызы Пюхат (, Пюхату () впервые упоминается в 1532 году, как самостоятельная мыза — в 1765 году), к 1704 году была сдана в аренду. В границах деревни Рийдаку находится бывшая полумыза Паркгоф (, Парка, ). 

В 1977–1997 годах частью Рийдаку была деревня Пюхату.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Рапламаа